

Geografia

Italia

Comuni
Castel Baronia – comune in provincia di Avellino
Castel Boglione – comune in provincia di Asti
Castel Bolognese – comune in provincia di Ravenna
Castel Campagnano – comune in provincia di Caserta
Castel Castagna – comune in provincia di Teramo
Castel Condino – comune in provincia di Trento
Castel d'Aiano – comune nella città metropolitana di Bologna
Castel d'Ario – comune in provincia di Mantova
Castel d'Azzano – comune in provincia di Varese
Castel del Giudice – comune in provincia di Isernia
Castel del Monte – comune in provincia dell'Aquila
Castel del Piano – comune in provincia di Grosseto
Castel del Rio – comune nella città metropolitana di Bologna
Castel di Casio – comune nella città metropolitana di Bologna
Castel di Ieri – comune in provincia dell'Aquila
Castel di Iudica – comune nella città metropolitana di Catania
Castel di Lama – comune in provincia di Ascoli Piceno
Castel di Lucio – comune nella città metropolitana di Messina
Castel di Sangro – comune in provincia dell'Aquila
Castel di Sasso – comune in provincia di Caserta
Castel di Tora – comune in provincia di Rieti
Castel Focognano – comune in provincia di Arezzo
Castel Frentano – comune in provincia di Chieti
Castel Gabbiano – comune in provincia di Cremona
Castel Gandolfo – comune nella città metropolitana di Roma Capitale
Castel Giorgio – comune in provincia di Terni
Castel Goffredo – comune in provincia di Mantova
Castel Guelfo di Bologna – comune nella città metropolitana di Bologna
Castel Madama – comune nella città metropolitana di Roma Capitale
Castel Maggiore – comune nella città metropolitana di Bologna
Castel Mella – comune in provincia di Brescia
Castel Morrone – comune in provincia di Caserta
Castel Ritaldi – comune in provincia di Perugia
Castel Rocchero – comune in provincia di Asti
Castel Rozzone – comune in provincia di Bergamo
Castel San Giorgio – comune in provincia di Salerno
Castel San Giovanni – comune in provincia di Piacenza
Castel San Lorenzo – comune in provincia di Salerno
Castel San Niccolò – comune in provincia di Arezzo
Castel San Pietro Romano – comune nella città metropolitana di Roma Capitale
Castel San Pietro Terme – comune nella città metropolitana di Bologna
Castel San Vincenzo – comune in provincia di Isernia
Castel Sant'Angelo – comune in provincia di Rieti
Castel Sant'Elia – comune in provincia di Viterbo
Castel Viscardo – comune in provincia di Terni
Castel Vittorio – comune in provincia di Imperia
Castel Volturno – comune in provincia di Caserta

Frazioni e località varie
Castel Colonna – frazione del comune di Trecastelli in provincia di Ancona
Castel de' Paolis – località abitata del comune di Grottaferrata nella città metropolitana di Roma Capitale
Castel dell'Aquila – frazione di Montecastrilli in provincia di Terni
Castel di Croce – frazione di Rotella in provincia di Ascoli Piceno
Castel Giuliano – frazione di Bracciano nella città metropolitana di Roma capitale
Castel Lagopesole – frazione di Avigliano in provincia di Potenza
Castel Rigone – frazione di Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia
Castel di Decima – zona di Roma
Castel di Guido – zona di Roma
Castel di Leva – zona di Roma
Castel Fusano – zona di Roma
Castel Giubileo – zona di Roma
Castel Porziano – zona di Roma
Castel Romano – zona di Roma

Regno Unito
Castel – parrocchia dell'isola di Guernsey

Slovenia
Castel – frazione di Capodistria
Castel Dobra – località capoluogo del comune di Collio

Svizzera
Castel San Pietro – comune del Cantone Ticino

Persone
Alexianne Castel –  nuotatrice francese
Lou Castel – attore svedese naturalizzato italiano
Louis Bertrand Castel – matematico gesuita francese
Moshe Castel – pittore israeliano
René Richard Louis Castel – poeta, naturalista e politico francese